Lądek-Zdrój – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Lądek-Zdrój – gmina miejsko-wiejska położona w województwie dolnośląskim
 Lądek Zdrój – stacja kolejowa w Lądku-Zdroju w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim

Zobacz też 
 Dekanat Lądek-Zdrój